Альянс Премьер-лиги 1984/85 — 6-й сезон Альянса Премьер-лиги Англии.

В Альянсе Премьер-лиги играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Альянс Премьер-лиги являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Альянса Премьер-лиги боролся с вылетевшими командами из Четвёртого дивизиона за избрание в Футбольную лигу.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Барроу (из Северной Премьер-лиги)
 Дартфорд (из Южной Футбольной лиги)

Выбывшие команды
 Бангор Сити (в Северную Премьер-лигу)
 Троубридж Таун (в Южную Футбольную лигу)

Турнирная таблица 

1 Очковая система: 2 очка за победу дома, 3 очка за победу на выезде, 1 очко за ничью и 0 очков за поражение.

2 «Гейтсхед» оштрафован на 1 очко.

3 В официальном итоговом протоколе существует ошибка, у «Энфилда» указана разница мячей +17.

Выборы 
В этом году «Уэлдстон», победитель Альянса Премьер-лиги, не мог претендовать на выборы, потому что не отвечал требованиям Футбольной лиги. Вторая и третья команда по тем же причинам не смогли участвовать в выборах, так команда «Бат Сити», занявшая четвёртое место получила право претендовать на избрание в Футбольную лигу, чтобы заменить одну из четырёх команд в нижнем Четвёртом дивизионе Футбольной лиги сезона 1984/85. Голосование прошло следующим образом:

В результате «Бат Сити» не удалось быть избранным в члены Футбольной лиги.

Ссылки 
 Официальный сайт

1984
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1984 году
Спорт в Великобритании в 1985 году